Als Humane Society (en, etwa Gesellschaft für Menschlichkeit) kennt man folgende Organisationen:
 Royal Humane Society (RHS, Großbritannien und Nordirland)
 Humane Society of the United States (HSUS)
Häufig ist auch eine der verschiedenen Societies for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA) gemeint.